Spanish Point kan syfta på:

Antarktis 
 Spanish Point, Antarktis, udde

Antigua och Barbuda 
 Spanish Point, Antigua och Barbuda, udde

Belize 
 Spanish Point, Belize, udde

Bermuda 
 Spanish Point, Bermuda, halvö

Irland 

 Spanish Point (Irland),  ort i Milltown Malbay i County Clare,